Medeiros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Medeiros (ort), Minas Gerais, 
 Medeiros (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar